

Miejscowości w Polsce 

 Łupiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew
 Łupiny – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk

Miejscowości na Białorusi 

 Łupiny – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Kamionka.